Фердинанд, гроф Фландије (Коимбра, 24. март 1188- Noyon, 27. јул 1233) је био гроф Фландрије. Био је син Санча I Португалског и Дулсе од Арагона.

Породично стабло 

Рођени 1188.
Умрли 1233.